Ufensia är ett släkte av steklar. Ufensia ingår i familjen hårstrimsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hårstrimsteklar
Ufensia